Cluny steht für
 Cluny, eine Stadt im Departement Saône-et-Loire
 Abtei Cluny, ein mittelalterliches französisches Kloster
 Musée de Cluny, früherer Name des Musée national du Moyen Âge in Paris, in dem sich das Nationalmuseum des Mittelalters befindet
 Cluny (Mauritius), eine Ortschaft auf Mauritius
 Cluny (Marskrater), einen Einschlagkrater auf dem Planeten Mars
 (229631) Cluny, einen Asteroiden

Cluny ist der Familienname von
 Geneviève Cluny (* 1928), französische Schauspielerin
 Clan Macpherson (auch Cluney, Clunie, Cloon(e)y und mit Mac-Namensvorsatz)

Siehe auch:
 Clunie